Petr Tenkrát (né le  à Děčín en Tchécoslovaquie aujourd'hui ville de République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière professionnelle dans le club de sa ville natale en 1994 en jouant un match pour le HC Kladno dans l'Extraliga, plus haute division tchèque. Par la suite, il fait partie de l'effectif de l'équipe jusqu'à la fin de la saison 1998-1999. Choisi par les Mighty Ducks d'Anaheim en tant que  du repêchage d'entrée 1999 dans la Ligue nationale de hockey, il ne rejoint pas l'Amérique du Nord mais la Finlande et sa SM-liiga en signant pour l'équipe du HPK Hämeenlinna. Il finit la saison avec le club de Ilves Tampere.

Finalement, il décide de tenter sa chance en Amérique du Nord et commence la saison 2000-01 dans la LAH avec les Mighty Ducks de Cincinnati affiliés à la franchise d'Anaheim. Il est appelé en cours de saison pour jouer dans la LNH mais la saison suivante après une douzaine de matchs avec les franchises des Ducks, il est échangé aux Predators de Nashville.

En 2002-03, il retourne jouer en Finlande pour le Kärpät Oulu et il finit sur la deuxième marche du podium. Après une tentative en Russie dans la Superliga, il joue trois saisons de plus avec le Kärpät gagnant à deux reprises le Kanada-malja (2004 et 2005), récompensant le vainqueur des séries éliminatoires finlandaises ainsi qu'une une nouvelle médaille d'argent pour la deuxième place en 2006.

Pour la saison 2006-07, il signe avec les Bruins de Boston de la LNH. Pour la saison 2007-08, il est de retour dans son premier club, le HC Kladno mais il ne va y passer que quelques matchs avant de signer dans le championnat de Suède pour l'équipe du Timrå IK.

Il revient à Kladno en 2013. Le club est relégué en 1.liga en 2014. Il est nommé capitaine du HC Kladno lors de la saison 2014-2015.

Carrière internationale 
Il représente la République tchèque au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1994-1995 ||HC Kladno|| Extraliga ||1||0||0||0||0||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1995-1996 || HC Kladno ||Extraliga||20||0||4||4||4||3||0||0||0||4
|-
|1996-1997 || HC Kladno ||Extraliga||43||5||9||14||6||3||0||1||1||0
|-
|1997-1998 || HC Kladno ||Extraliga||52||9||10||19||24||   ||   ||   ||   ||   
|-
|1998-1999 || HC Kladno ||Extraliga||50||21||14||35||32||   ||   ||   ||   ||   
|-
| rowspan=2|1999-2000 || HPK Hämeenlinna || SM-liiga ||32||20||8||28||51||   ||   ||   ||   ||   
|-
| Ilves Tampere ||SM-liiga||22||15||6||21||24||3||1||1||2||14
|-
|2000-2001 ||Mighty Ducks de Cincinnati || LAH ||25||9||9||18||24||4||3||2||5||0
|-
|2000-2001||Mighty Ducks d'Anaheim || LNH ||46||5||9||14||16||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 ||Mighty Ducks de Cincinnati ||LAH ||3||2||3||5||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002||Mighty Ducks d'Anaheim ||LNH||9||0||0||0||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||4||0||0||0||2||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2001-2002||Predators de Nashville ||LNH||58||8||16||24||28||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2002-2003 ||Kärpät Oulu||SM-liiga||51||21||19||40||60||14||4||2||6||6
|-
|2003-2004 ||Khimik Voskressensk || Superliga ||19||0||2||2||18||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2003-2004 ||Kärpät Oulu||SM-liiga||35||22||15||37||30||15||3||7||10||45
|-
|2004-2005 ||Kärpät Oulu||SM-liiga||53||18||20||38||46||12||7||4||11||6
|-
|2005-2006 ||Kärpät Oulu||SM-liiga||36||10||21||31||22||11||6||3||9||18
|-
|2006-2007||Bruins de Boston ||LNH||64||9||5||14||34||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2006-2007 ||Bruins de Providence ||LAH ||7||2||7||9||6||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 ||HC Kladno||Extraliga|| 13 || 4 || 5 || 9 || 18 ||   ||   ||   ||   ||   
|-
|2007-2008 || Timrå IK || Elitserien || 42 || 10 || 12 || 22 || 72 || 11 || 4 || 3 || 7 || 10
|-
|2008-2009 || HC Kladno ||Extraliga|| 14|| 4|| 3|| 7|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009 || Timrå IK || Elitserien || 44|| 14|| 9|| 23|| 34|| 7|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
|2009-2010 || HC Kladno ||Extraliga|| 4|| 5|| 3|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2009-2010 || Skellefteå AIK || Elitserien || 42|| 9|| 13|| 22|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2010-2011 || Skellefteå AIK || Elitserien || 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Kärpät Oulu ||SM-liiga|| 45|| 17|| 16|| 33|| 86|| 3|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
|2011-2012 || HC Sparta Prague ||Extraliga|| 52|| 23|| 25|| 48|| 32|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0
|-
|2012-2013 || HC Sparta Prague ||Extraliga|| 51|| 18|| 13|| 31|| 26|| 7|| 4|| 1|| 5|| 22
|-
|rowspan="2"|2013-2014 || HC Kladno ||Extraliga|| 50 || 13 || 7 || 20 || 30 || 5 || 2 || 0 || 2 || 8
|-
| HC Kladno || Qualification || || || || || || 12 || 2 || 4 || 6 || 6
|-
|2014-2015 || HC Kladno ||1.liga|| 45 || 17 || 20 || 37 || 65 || 7 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| rowspan=2|2015-2016 || HC Kometa Brno || Extraliga Tch.|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Slovan Ústí nad Labem || 1.liga || 35 || 12 || 14 || 26 || 18 || 15 || 2 || 6 || 8 || 14
|-
|2016-2017 || HC Kladno ||1.liga|| 50 || 15 || 17 || 32 || 24 || 11 || 3 || 3 || 6 || 8

|177 ||22 ||30 ||52 ||84 || || || || ||

Au niveau international 

| 1997 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 1|| 2|| 2|| ||align="left"| Quatrième place
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 1|| 0|| 1|| 10|| 0||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 1|| 0|| 1|| 4|| -1||align="left"| Septième place
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 3|| 4|| 2|| +2||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 0|| 0|| 2|| 0||align="left"| Septième place

Roller in line hockey 
Il a également joué avec l'équipe de République tchèque en Roller in line hockey.

Statistiques internationales

Références 

Attaquant de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du HC Kladno
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Timrå IK
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Brno
Naissance en mai 1977
Naissance à Děčín
Naissance en Tchécoslovaquie